Ел Тромпиљо има више значења:

 Ел Тромпиљо (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тромпиљо (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тромпиљо (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тромпиљо (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику